Виктор Павлович Андрухов — специалист в области радиолокации, лауреат Государственной премии СССР (1989).

Родился 18.11.1942 на территории Украины.

Окончил Житомирское радиотехническое Краснознамённое училище ПВО (1963, проходил службу на Дальнем Востоке), Минское ВИРТУ ПВО (1967—1972) и его адъюнктуру (1975).

Работал в том же вузе, переименованном в МВИЗРУ (Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО) младшим и старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории № 2.

В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. Полковник. В 1983 г. утверждён в учёном звании старшего научного сотрудника.

В последующем — генеральный директор ЗАО «Трикадед» (Минск). Последнее место работы — главный технолог проекта в ФТИ НАНБ в Минске.

Лауреат Государственной премии СССР 1989 г. (в составе коллектива) — за разработку и внедрение в Вооружённые силы новых методов акустического и автоматического распознавания радиолокационных целей. Награждён девятью медалями и нагрудными знаками «Изобретатель СССР» и «Войска ПВО страны».

Источники 
 http://www.vko.ru/sites/default/files/images/pictures/library/070827_01/016.pdf 
 Уроженцы Беларуси – лауреаты Нобелевской, Демидовской, Ленинской и Государственной премий СССР: пособие / К. И. Баландин. – Минск: БНТУ, 2017. – 129 с. 
 Лауреаты Государственной премии СССР в области науки и техники: Т.И. Шеломенцев, В.П. Долгов, В.П. Андрухов, Н.М. Слюсарь, Ю.И.